Тагиркент — название населённых пунктов в России:
 Тагиркент — село в Левашинском районе Республики Дагестан.
 Тагиркент — село в Магарамкентском районе Республики Дагестан.

См. также 
Тагиркент-Казмаляр